Kvítkovice (deutsch Kwitkowitz) ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Kvítkovice, Gemeinde im Okres České Budějovice
 Kvítkovice, Ortsteil von Mírová pod Kozákovem, Okres Semily
 Kvítkovice, Ortsteil von Otrokovice, Okres Zlín